José Antonio Álvarez puede referirse a:

 José Antonio Álvarez Baena (1754-1799), historiador y biógrafo español;
 José Antonio Álvarez Condarco (1780-1855), militar argentino;
 José Antonio Álvarez Álvarez (1960-), economista español, es consejero delegado del Banco Santander desde 2014;
 José Antonio Álvarez García, Antonín (1933-), exfutbolista español;
José Antonio Álvarez Morán (1959-), pintor mexicano.

en:José Antonio Álvarez